Лансере Євген:

 Лансере Євген Євгенович
 Лансере Євген Олександрович